Nase Lino Sumpinanch Tiriats (Huasaga, 14 de febrero de 2000), más conocido como Nase Lino, es un cineasta y escritor achuar ecuatoriano, conocido por dirigir documentales de pueblos y nacionalidades. Se ha destacado en la industria audiovisual como director y creador de obras de arte visual.

Biografía 
Nacido en Huasaga, Nase Lino creció en la provincia de Pastaza, en la ciudad de Puyo. Debido a las dificultades económicas que enfrentaba su familia, se mudaron a la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, donde completó sus estudios de educación secundaria. Desde temprana edad, se ha interesado por el cine y desarrollado una habilidad técnica y artística.

Trabajó en la producción de la película Achuar vs Talisman Energy junto con Peter Coyote y ha colaborado con la productora Sistema Integrado de Medios, con la que ha rodado varios documentales que exploran la belleza y diversidad del Ecuador.

Actualmente, es estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Estatal de Milagro desde 2020, donde continúa su formación en el campo de la comunicación audiovisual.

Filmografía 
Entre sus obras más destacadas se encuentran: 

 El punto más cercano al Sol: Volcán Chimborazo (2022) 
 Cerro Puñay: La pirámide escalonada más larga del planeta (2022)
 Huasaga vida y Naturaleza (2022) 
 Achuar vs Talisman Energy (2011)
 Shuar: Sendero De Vida (2015)
 Perú: tesoro escondido (2017).

Referencias

Enlaces externos 
 Internet Movie Database: Nase Sumpinanch
 Nase Lino (vídeos)

En redes sociales 

Directores de cine documental
Directores de cine de Ecuador
Artistas visuales
Productores de cine
Escritores de Ecuador
Achuar
Indígenas de Ecuador
Amerindios
Alumnado de universidades de Ecuador